Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1910 года — 18-й чемпионат Европы, который прошёл 26 по 27 февраля 1910 года в Выборге, Россия. Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 20 конькобежцев из 5 стран. Победителем чемпионата Европы стал Николай Струнников (Россия) призёрами — Магнус Йохансен (Норвегия) и Оскар Матисен (Норвегия). Россию на чемпионате представляли 14 конькобежцев. Николай Струнников стал первым русским чемпионом Европы.

Результаты чемпионата

Ссылка 
 Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1910
Спортивные соревнования в Выборге
Февраль 1910 года
Спорт в России в 1910 году
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по конькобежному спорту в Российской империи
Чемпионаты Европы в 1910 году
1910 год в Ленинградской области